Une fouille peut faire référence à :

Archéologie
 Fouille archéologique ;

Bâtiment
 Fouille (bâtiment) ;

Droit
 Fouille corporelle  
 Fouille par palpation
 Fouille incidente à l'arrestation 

Voir aussi perquisition